Specht steht für:

 einen Vogel, siehe Spechte
 Specht (Familienname), einen Familiennamen
 Specht (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht
 Specht (Brauchtum), eine Brauchtumsfigur
 Specht (Wappentier), den Vogel als Wappentier
 das Segelflugzeug Scheibe Specht

Specht ist der Name folgender Unternehmen:
 Privatbrauerei Specht, deutsche Bierbrauerei

Siehe auch: